Shaw steht für:
 Shaw (Familienname), Familienname
 USS Shaw, US-amerikanische Kriegsschiffe
 Clan Shaw of Tordarroch,  schottischer Clan
 D. E. Shaw & Co., US-amerikanischer Hedgefonds
 Shaw-Alphabet (ISO-15924-Code), phonologisches Alphabet für die englische Sprache

Unternehmen:
 Shaw Brothers, Filmgesellschaft aus Hongkong
 Shaw Communications, kanadisches Telekommunikationsunternehmen
 The Shaw Group, US-amerikanischer Industriekonzern
 Shaw Industries, US-amerikanischer Teppichhersteller
 J. E. Shaw & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Lowell, Massachusetts (1902)
 Walden W. Shaw Livery Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Chicago, Illinois (1908–1921)
 Shaw Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Galesburg, Kansas (1903–1962)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Shaw (Berkshire), Dorf in Shaw-cum-Donnington
 Shaw (Greater Manchester), Ort in Shaw and Crompton
 Shaw (Wiltshire), Dorf in Melksham Without

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shaw (Minnesota) im St. Louis County, Minnesota
 Shaw (Mississippi) im Bolivar County und im Sunflower County
 Shaw (Washington, D.C.), Stadtviertel von Washington, D.C.

geografische Objekte in Antarktika:
 Shaw-Inseln, Inselgruppe vor dem Enderbyland
 Shaw-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land
 Shaw-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel
 Shaw Trough, Talkessel im Viktorialand

Siehe auch:
 Mount Shaw
 Shaw Cairn
Shaw, Savill & Albion C-Klasse
Shaw-Professor für Chinesisch

Abkürzung